Chauffeursdiploma (bus of vrachtauto), een diploma dat in Nederland is vereist voor iedereen die beroepsmatig een bus of vrachtauto bestuurt
Chauffeursdiploma (taxi), een diploma dat in Nederland is vereist voor taxichauffeurs